Змагання з плавання на 800 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 11 і 12 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Фінал

Примітки 

800 метрів вільним стилем (жінки)